Алекса́ндр Алекса́ндрович Ва́син:
 Васин, Александр Александрович (род. 1963) — российский баскетбольный тренер.
 Васин, Александр Александрович (1936—2008) — инженер-конструктор в области ракетно-космической техники.